Il nome Carrera è stato utilizzato dalla casa automobilistica tedesca Porsche per diversi modelli:
 Porsche Carrera 6, Porsche 906
Porsche 911 Carrera, versioni particolari della Porsche 911
Porsche Carrera GT prodotta dal 2003 al 2006